Натуральне число 1484
 1484 рік до нашої ери
 1484 рік нашої ери